Robert Henley kan syfta på bland andra:

* Robert Henley, 1:e earl av Northington (1708–1772), brittisk statsman
 Robert Henley, 2:e earl av Northington (1747–1786), brittisk politiker
 Robert Henley, 2:e baron Henley (1789–1841), brittisk politiker
 Robert Henley (1783–1828), amerikansk sjöofficer